Temperatura efektywna (meteorologia)
 Temperatura efektywna (fizyka)
 Temperatura efektywna (astronomia)